Valdeprado puede hacer referencia a:

 Valdeprado (Palacios del Sil), localidad del municipio de Palacios del Sil, provincia de León;
 Valdeprado (Pesaguero), localidad del municipio de Pesaguero, Cantabria;
 Valdeprado del Río, municipio de Cantabria;
 Valdeprados, municipio de la provincia de Segovia;
 Valdeprado (Soria), municipio de la provincia de Soria.